Сингальская Википедия () — раздел Википедии на сингальском языке, созданный в 2004 году. Сингальская Википедия по состоянию на    года содержит  ,  . Общее количество страниц в ой Википедии — , правок — , {{#ifexpr:<1|мультимедийные файлы отсутствуют|загруженных файлов — }}.

История 
 Октябрь 2006 — было написано 100 статей.
 Январь 2009 — число статей в разделе превысило 1000.
 Сентябрь 2013 — написана 10 000-я статья.

Примечания 

Разделы Википедии